Hinterm Horizont steht für:

 „Hinterm Horizont“, Refrainzeile von Udo Lindenberg (1986), siehe Horizont (Lied)
 Hinterm Horizont (Musical), mit Liedern von Udo Lindenberg (2011)
 Hinterm Horizont (Album) des deutschen Rappers Shiml (2006)